Kanaaleilanden, een groep eilanden in Het Kanaal voor de kust van Normandië;
Channel Islands, een groep eilanden voor de kust van Californië;
Kanaaleiland (Brugge) een eiland tussen twee kanaalarmen in Brugge;
Kanaleneiland, een wijk in Utrecht.